Faouzi Ghoulam (Saint-Priest-en-Jarez, 1 de fevereiro de 1991) é um futebolista francês naturalizado argelino que atua como lateral-esquerdo. Atualmente defende .

Títulos 
 Saint-Étienne
 Copa da Liga Francesa: 2012-13

 Napoli
 Coppa Italia: 2013-14, 2019-20
 Supercopa da Itália: 2014

Ligações externas 

 
 
 
 

Naturais de Saint-Priest-en-Jarez
Franceses de ascendência argelina
Futebolistas da Argélia
Futebolistas da Association Sportive de Saint-Étienne
Futebolistas da Società Sportiva Calcio Napoli
Jogadores da Seleção Argelina de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2017